Auriga (antiguitat clàssica), conductor d’un carro de cavalls.
 Auriga (constel·lació), constel·lació de l'hemisferi nord 
 Auriga (esclau), conductor d'un carro de cavalls 
 Revista Auriga, publicació en català dedicada a la divulgació del món clàssic i del llegat grecoromà a Catalunya.
 Auriga de Delfos, escultura.